Виндава — топоним; может означать следующее:

 Старое название города Вентспилс.
 Старое название реки Вента.
 Виндава — бывший футбольный клуб из Вентспилса.

См. также 
 Виндавская улица